Końskie – miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie koneckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Końskie
 Końskie – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Dydnia
 Końskie – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim
 Końskie – dawna gromada w powiecie koneckim w województwie kieleckim
 Końskie – stacja kolejowa w Końskich, w województwie świętokrzyskim
 KSSPR Końskie – polski klub piłki ręcznej pochodzący z miejscowości Końskie

 Końskie – jezioro rynnowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego

Zobacz też 
 dekanat konecki, Końskie Łby, Końskie Błota, Końskie Góry, Małe Końskie, Obwód Końskie AK
 końskie szerokości